Suffolk – hrabstwo w Anglii
 Suffolk – rasa owiec 
 Suffolk Punch – rasa koni
  – nazwa sześciu okrętów brytyjskiej Royal Navy

Miejscowości w USA:
 Suffolk – miasto w stanie Wirginia
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Suffolk (ang. Suffolk County) – w stanie Massachusetts
 hrabstwo Suffolk (ang. Suffolk County) – w stanie Nowy Jork